4-й розыгрыш Кубка мира по волейболу среди мужчин прошёл с 19 по 28 ноября 1981 года в шести городах Японии с участием 8 национальных сборных команд. Обладателем Кубка в третий раз в своей истории стала сборная СССР.

Команды-участницы 
 Япония — страна-организатор;
 СССР — олимпийский чемпион 1980 года;
 Италия — по итогам чемпионата мира 1978 (2-й призёр);
 Польша — по итогам чемпионата Европы 1981 (2-й призёр);
 Китай — по итогам азиатской квалификации;
 Куба — чемпион Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна 1981;
 Бразилия — чемпион Южной Америки 1981;
 Тунис — чемпион Африки 1979.

Квалификация 
Отдельный квалификационный турнир к Кубку мира 1981 года был проведён в Азии. Он прошёл 14—21 марта 1981 в Гонконге. Участники: Бахрейн, Гонконг, Катар, Китай, Кувейт, Саудовская Аравия, Северный Йемен, Южная Корея. 

Победу в турнире и путёвку на Кубок мира выиграла сборная Китая.

Предварительный раунд

 Группа А

 14 марта: Южная Корея — Катар 3:0 (16:14, 15:4, 15:5).
 15 марта: Кувейт — Гонконг 3:-.
 16 марта: Южная Корея — Кувейт 3:0 (15:4, 15:4, 15:11); Гонконг — Катар 3:0 (15:3, 15:10, 15:2).
 17 марта: Южная Корея — Гонконг 3:0 (15:1, 15:1, 15:4). 
 18 марта: Кувейт — Катар 3:-.

 Группа В

 14 марта: Китай — Северный Йемен 3:0 (15:2, 15:1, 15:3).
 15 марта: Саудовская Аравия — Бахрейн 3:-.
 16 марта: Саудовская Аравия — Северный Йемен 3:0 (15:3, 15:4, 15:5).
 17 марта: Китай — Саудовская Аравия 3:0 (15:4, 15:5, 15:1); Бахрейн — Северный Йемен 3:-.
 18 марта: Китай — Бахрейн 3:0 (15:2, 15:3, 15:6).

 Классификационный раунд за 5-8 места

 19 марта: Бахрейн — Гонконг 3:1 (15:11, 14:16, 15:1, 15:7); Катар — Северный Йемен 3:2 (15:13, 15:8, 9:15 14:16, 18:16).
 20 марта: Бахрейн — Северный Йемен 3:0 (15:2, 15:4, 15:6); Гонконг — Катар 3:0 (15:10, 15:9, 15:6).
 21 марта: Гонконг — Северный Йемен 3:-; Бахрейн — Катар 3:-.

Финальный раунд

 19 марта: Китай — Кувейт 3:0 (15:4, 15:5, 15:2); Южная Корея — Саудовская Аравия 3:0 (15:1, 15:6, 15:4).
 20 марта: Китай — Саудовская Аравия 3:0 (15:2, 15:6, 15:2); Южная Корея — Кувейт 3:0 (15:1, 15:4, 15:1).
 21 марта: Кувейт — Саудовская Аравия 3:0 (15:8, 15:8, 15:7); Китай — Южная Корея 3:2 (5:15, 12:15, 15:5, 15:7, 15:9).

Система проведения 
8 команд-участниц розыгрыша Кубка мира провели однокруговой турнир, по результатам которого определены итоговые места.

Результаты 

Фукуока
 19 ноября: СССР — Бразилия 3:0 (15:6, 15:4, 15:5); Япония — Италия 3:0 (15:10, 15:13, 15:5); Польша — Тунис 3:0 (15:3, 15:8, 15:2); Куба — Китай 3:2 (11:15, 15:13, 11:15, 15:11, 15:9).
 20 ноября: СССР — Китай 3:0 (15:11, 15:11, 15:12); Куба — Тунис 3:0 (15:6, 15:4, 15:4); Польша — Италия 3:2 (15:7, 15:10, 10:15, 11:15, 15:6); Бразилия — Япония 3:1 (15:10, 10:15, 15:8, 15:11).

Хиросима
 22 ноября: Бразилия — Италия 3:2 (13:15, 14:16, 15:6, 15:12, 15:8); Куба — Польша 3:0 (16:14, 15:4, 15:3). 

Мацумото
 22 ноября: СССР — Тунис 3:0 (15:4, 15:8, 15:2); Китай — Япония 3:1 (15:12, 2:15, 15:8, 15:9).

Гифу
 24 ноября: Бразилия — Китай 3:1 (12:15, 15:12, 15:12, 15:12); Куба — Италия 3:1 (14:16, 15:10, 15:2, 15:3); СССР — Польша 3:2 (8:15, 15:11, 15:4, 13:15, 15:4); Япония — Тунис 3:0 (15:1, 15:1, 15:6).

Токио
 26 ноября: СССР — Куба 3:0 (15:3, 17:15, 15:11); Польша — Япония 3:2 (15:13, 3:15, 8:15, 15:8, 15:13).
 
Иокогама
 26 ноября: Китай — Италия 3:1 (15:13, 15:5, 10:15, 15:8); Бразилия — Тунис 3:1 (15:3, 15:9, 13:15, 15:10).

Токио
 27 ноября: СССР — Италия 3:0 (15:6, 15:5, 15:9); Куба — Япония 3:2; Китай — Тунис 3:0; Бразилия — Польша 3:0 (15:10, 15:11, 15:10).
 28 ноября: Италия — Тунис 3:0 (15:3, 15:8, 15:5); Польша — Китай 3:0 (15:11, 15:11, 15:11); Куба — Бразилия 3:1 (5:15, 15:10, 16:14, 15:11); СССР — Япония 3:0 (15:5, 15:11, 15:11).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Вячеслав Зайцев, Владимир Кондра, Александр Савин, Вильяр Лоор, Владимир Дорохов, Юрий Панченко, Павел Селиванов, Олег Молибога, Юрий Кузнецов, Владимир Шкурихин, Александр Сапега, Павел Воронков. Главный тренер — Вячеслав Платонов.

 : О.Абру, Рауль Вильчес, Х.Гальярага, Р.Гуйеро, А.Жильбер, Эрнесто Мартинес, А.Овьедо, А.Паэс, Антонио Перес, Карлос Руис, Абель Сармьентос, Хосе Давид Суарес. Главный тренер — Жильберто Эррера Дельгадо.

 : Джоване Гавио, Ренан Дал Зотто, Жозе Монтанаро, Д.Лампарелло, М.Оливейра, Бернанрд Райзман, Бернардо Резенди (Бернардиньо), Амаури Рибейро, А.Самуэл, В.да Силва, Леонидио де Пра Фильо. Главный тренер — Ж.Бруноро.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Вячеслав Зайцев
 Лучший нападающий:  Рауль Вильчес
 Лучший блокирующий:  Александр Савин
 Лучший на подаче:  Харухико Ханава
 Лучший в защите:  Ренан Дал Зотто
 Лучший связующий:  Шэнь Фулинь

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 Кубок мира 1981 на сайте www.worldcup2003.jp
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Кубок мира по волейболу
1981 год в волейболе
Международные соревнования по волейболу в Японии
Ноябрь 1981 года
Спорт в Японии в 1981 году